

Ім'я 
 Гор (Гор Небосхильний) — давньоєгипетський  бог, що уособлював ранкове сонце та слугував одним із символів влади фараона у вигляді символічного зображення сокола.

Прізвище 

 Гор Геннадій Самоїлович (1907—1981) — російський радянський письменник.

Топонім 
 Гор — провінція в Афганістані.
 Гор — місто в Новій Зеландії.
 Гор — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада.
 Гор — вигадана планета, Антиземля, в творах Джона Нормана.

Див. також 
 Ґор
 Гарпократ (Гор-па-херд) — грецька передача одного з єгипетських епітетів бога Гора.
 Чотири сини Гора (Гор-месу) — етимологічно їх ім'я означає єгипетською мовою дітей Гора та Ісіди.
 Гораполлон (Гор Аполлон) — гаданий автор твору про єгипетські ієрогліфи, що дійшов у грецькому перекладі людини на ім'я Пилип під назвою «Ієрогліфіка», що датується V століттям.